Андрей Дмитриевич Блинов (17 сентября 1918, д. Пономарята, Вятская губерния — 29 января 1996, Москва) — русский советский писатель, журналист. Участник Великой Отечественной войны. Сержант. Член Союза писателей СССР (1950). Первый редактор (1970—1971) издательства «Современник», главный редактор журнала «Советские профсоюзы».

Биография 
Родился в 1918 году в деревне Пономарята Татауровской волости Вятской губернии, в бедной многодетной семье. Окончил школу-трёхлетку в селе Татаурово, затем школу колхозной молодёжи. Работал счетоводом в колхозе, с 1934 – 1936 годы заведовал сельской библиотекой в Татаурове. В районной газете выступал с заметками, очерками, статьями о сельской жизни.

Первое стихотворение «Трактористка» было напечатано в газете «Татауровский колхозник». В той же газете в 1936 году был напечатан первый его рассказ «Учительница». 

В сентябре 1938 года призван на срочную службу в РККА, где редактировал полковую многотиражную газету.

Демобилизовавшись работал в областной молодежной газете «Комсомольское племя», а затем и в «Кировской правде».

Участник Великой Отечественной войны, сержант-минометчик, в первые месяцы войны участвовал в боях за Малоярославец, Подольск, Нарофоминск. 15 ноября 1941 года при форсировании реки Пары был тяжело ранен. Пройдя ряд госпиталей демобилизован инвалидом второй группы в 1942 году.

В 1942 году, вернувшись с фронта, работал в районной газете «Татауровский колхозник», а с декабря 1942 года стал собкором по Омутнинскому району газеты «Кировская правда».

Андрей Дмитриевич написал очерки о колхозах и роман «Сталевары». В 1947 году в альманахе «Кировская новь» была опубликована первая повесть «Хочется жить». 

в 1950 году был принят в члены Союза писателей СССР.

Переехал в Москву, где работал в газете «Труд». Окончил в 1954 году Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1961 году стал главным редактором журнала ВЦСПС «Советские профсоюзы» сменив ушедшего на пенсию К. К. Омельченко; вот как об этом вспоминал один из журналистов газеты:
Андрей Дмитриевич был сама русская простота, круглый, светлый, с широкой до ушей улыбкой. В облике Блинова не было ничего писательского. Он в первый день собрал нас, заведующих отделами, и, усадив вокруг себя (сам вышел из-за редакторского стола и сел на обычный стул), сказал: «Ну что, ребята, будем делать журнал?». После Омельченко такое обращение прозвучало, как залп «Авроры».

Затем работал в издательствах «Советская Россия» и Профиздат, был первым редактором (1970—1971) издательства «Современник».

В 1970 году роман Андрея Блинова «Плавка» был удостоен премии ВЦСПС и СП СССР «За лучшую книгу прозы о рабочем классе».

Умер в 1996 году в Москве.

Награды 
 Орден Славы III степени
 Отечественной войны I степени (1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (1962)
 «Знак Почёта» (1978)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
 В 1970 году за роман «Плавка» удостоен Премии ВЦСПС и СП СССР «За лучшую книгу прозы о рабочем классе».
 Лауреат Премии Госкомиздата РСФСР (1974).

Творчество 
Ещё в третьем классе публиковал стихи в школьной стенгазете — первое его стихотворение «Трактористка» было написано «ступеньками», как у Маяковского.

Первый рассказ «Учительница» опубликован в 1936 году в газете «Татауровский колхозник», первая повесть «Хочется жить» вышла в 1947 году в альманахе «Кировская новь».

Работая журналистом наблюдал труд земляков, ковавших Победу в тылу, поэтому главной темой его творчества стала жизнь рабочего класса: рассказ «Тимофей и Тоня» о молодом пекаре, рассказ «Голубой жакет» о таксисте, героиня рассказа «Глаза врача» о девушке враче, роман «Чувства не устают» о влюбленном в тайгу геологе. Тема войны затрагивается в рассказах и повестях «Встреча», «Шрам на виске», «Алёшкина легенда», «Две жердочки через реку». Многие произведения писателя привязаны к родной вятской земле — именно здесь разворачиваются события многих его книг — романов «Счастья не ищут в одиночку», «Полынья», «Наследство», а в романе «Плавка» угадывается маленький лесной Омутнинск.

Также автор ряда рассказов для детей.

Библиография 
 Рост: Колхоз «Ударник» Молотовского района. — Киров, 1950. — 88 с.
 Подвиг: Колхоз «Красная смычка» Уржумского района и его герои. — Киров, 1948. — 84 с.
 Сталевары: Роман. — Киров, 1951. — 256 с.
 Гриша: Повесть для детей / Ил.: В. Смердов. — Киров, 1953. — 118 с.
 Первая плавка: Роман / Ил.: В. А. Шикалов. — 2-е изд., перераб. — Киров, 1954. — 272 с.
 Никогда без любви; Двойняшки. Один палец моей руки: Рассказы / Ил.: Ю. К. Бурджелян. — Москва: Советская Россия, 1961. — 111 с.
 Никогда без любви: Повести. — Переизд. — Москва: Московский рабочий, 1973. — 448 с.
 Не могу оставаться один: Повесть / Ил.: М. Б. Стриженов. — Москва: Советская Россия, 1963. — 77 с.
 Чувства не устают: Повести и рассказы. — Москва: Советская Россия, 1964. — 238 с.
 Счастья не ищут в одиночку: Роман. — Москва: Советский писатель, 1966. — 327 с.
 Счастья не ищут в одиночку: Роман. — Москва: Художественная литература, 1969. — 126 с.
 Счастья не ищут в одиночку; Полынья: Романы. — Москва: Современник, 1974. — 588 с.
 Перемена погоды: Повести и рассказы. — Москва: Московский рабочий, 1967. — 398 с.
 Шрам на виске; Московские рубежи. Встреча: Военные рассказы и записки / Ил.: Е. И. Селезнев. — Москва: Издательство ДОСААФ, 1969. — 77 с.
 Две жердочки через реку: Повести и рассказы / Предисл. Н. Далады. — Москва: Московский рабочий, 1970. — 424 с.
 Полынья: Роман / Ил.: А. А. Мануилов. — Москва: Советская Россия, 1971. — 270 с.
 Время ожиданий: Повести и роман / Вступ. статья В. Ильина; Ил.: Н. А. Шишловский. — Москва: Советская Россия, 1968. — 508 с.
 Время ожиданий: Повести и роман / Ил.: Ю. В. Петров. — Москва: Советский писатель, 1972. — 495 с.
 Таинственная шкатулка: Для ст. дошкольного возраста / Ил.: Л. Хайлов. — Москва: Малыш, 1973. — 26 с.
 Витькина борозда: Рассказы для ст. дошкольного возраста / Рис. В. Кулькова. — Москва: Малыш, 1975. — 34 с.
 Слесаренок: Для мл. школьного возраста / Ил.: Н. Щеглов. — Москва: Малыш, 1974. — 26 с.
 Слесаренок: Рассказ. Для дошк. возраста / Андрей Блинов; Пер. с рус. Д. Тертелис. — Вильнюс: Вага, 1983. — 23 с.
 Клад: Для ст. дошк. возраста / Рис. В. Руденко. — Москва: Малыш, 1979. — 22 с.
 Полнолуние: Рассказы / Вступ. статья Ю. Пухова. — Москва: Современник, 1978. — 304 с.
 Наследство: Роман / Худож. Человечков Г. Д. — Москва: Воениздат, 1978. — 455 с.
 Удар молнии: Роман. — Москва: Советский писатель, 1979. — 399 с.
 Удар молний: Роман. — 2-е изд. — Сыктывкар, 1984. — 367 с.
 Радость открытия: Очерки. — Москва: Современник, 1982. — 303 с.
 Избранные произведения: В 2-х т. / Андрей Блинов. — Москва: Художественная литература, 1982
 Зернышко к зернышку. — Москва: Советская Россия, 1983. — 79 с.
 Полнолуние: Роман. Рассказы / Худож. А. Добрицын. — Москва: Советская Россия, 1985. — 336 с.
 Час возвращения: Роман и рассказы. — Москва: Современник, 1986. — 318 с.
 Ищу ответа: Сборник / Вступ. ст. В. В. Сорокина. — Москва: Советская Россия, 1988. — 269 с.

Литература 
 Андрей Блинов: О жизни и творчестве сов. писателя / А. Власенко. — Устинов: Удмуртия, 1986. — 123 с.
 В добрый путь, «Современник!» (Интервью глав. ред. изд-ва «Современник» А. Д. Блинова) // Книжная торговля, № 8, 1971. — стр. 52—53.

Примечания

Источники 
 Андрей Дмитриевич Блинов // Писатели Москвы: биобиблиографический справочник / Е. П Ионов, С. П. Колов. — М.: Московский рабочий, 1987. — 541 с. — стр. 51
 Андрей Дмитриевич Блинов // Русские писатели, современная эпоха / Вячеслав В. Огрызко. — Литературная Россия, 2004.- 544 с. — стр. 64
 Андрей Дмитриевич Блинов // Новая Россия: мир литературы : энциклопедический словарь-справочник в двух томах, Том 1 / Сергей Чупринин. — Вагриус, 2003. — 831 с. — стр. 165
 О жизни и творчестве вятского писателя Андрея Блинова (1918—1996 гг.)

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Писатели Кировской области
Члены Союза писателей СССР
Главные редакторы СССР
Журналисты СССР